

Солдатово — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область

Солдатово — село, Бистроістоцький район, Алтайський край
 Солдатово — селище, Гвардійський міський округ, Калінінградська область